Асао (Кумамото)
Асао (Яманасі)
Район Асао